KLJ steht für:
 Flugplatz Klaipėda (IATA-Code), kleiner Flugplatz bei Klaipėda, Litauen
 KlasJet, litauische Charterfluggesellschaft

klj steht für:
 Chaladschische Sprache (ISO-639-3-Code), Turksprache im Iran

kLJ ist die Abkürzung für:
 Tausend Lichtjahre (Entfernungsmaß)

Abkürzung